Santamarianense – abitanti di Santa Maria do Pará
Santamarianense – abitanti di Santa Mariana